Тýшинская — топоним. Может означать:
 Тушинская — станция МЦД-2.
 Тушинская —  станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.